Charleton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), homme d'affaires canadien
 (1938-2011), musicien américain de country
 (1870-1959), homme politique et syndicaliste britannique

 (né en 1956), juge irlandais
 (1710-1789), médecin et chercheur anglais
 (1809-1872), ministre quaker anglais
Walter Charleton (1619-1707), médecin et naturaliste anglais

Toponyme

, paroisse civile du Devon, Angleterre

Voir aussi

Homonymie de patronyme